Стојан Церовић може се односити на:

 Стојан Церовић (1888—1943) професор и учесник Народноослободилачке борбе
 Стојан Церовић (1949—2005) новинар